Stati Uniti d'America
 Newfane – città della Contea di Niagara, New York
 Newfane – città della Contea di Windham, Vermont